Дилле́йн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Диллейн, Ричард (род. 1964) — английский актёр.
 Диллейн, Стивен (род. 1957) — английский актёр.
 Диллейн, Фрэнк (род. 1991) — английский актёр.

См. также 
 Диллай